«P2» — песня американского рэпера Lil Uzi Vert. Она была выпущена 6 марта 2020, как 16 трек со второго студийного альбома Eternal Atake. Песня достигла 11 места в чарте Billboard Hot 100.

Описание 
Песня является продолжением его сингла «XO Tour Llif3» 2017 года, который занял седьмую строчку в Billboard Hot 100. Uzi давал слушать отрывок песни 5 февраля 2020 года, отвечая фанату в Твиттере.

Песня была спродюсирована TM88, который также спродюсировал первую часть.

Песня содержит ту же мелодию, что и оригинал.

Отзывы критиков 
Трек получил хорошие оценки от критиков. Майкл Сапонара из Billboard поставил трек на четвертое место среди лучших из альбома, поддерживая Uzi «за то, что он столкнулся с непростой задачей - сравниться с его самым большим успехом на сегодняшний день».

Митч Финдли из HotNewHipHop сказал, что трек «впечатляет способностью отдать должное своему предшественнику, но при этом звучит свежо», и добавил, что в некотором смысле трек «даже кажется лучше оригинала».

Коммерческий результат 
Песня достигла 11 номера в чарте Billboard Hot 100.

Чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2020 года
Песни Lil Uzi Vert
Песни, написанные Lil Uzi Vert
Песни, спродюсированные TM88